Hills (dt. die Hügel) ist der Name folgender Orte:

 Hills (Iowa)
 Hills (Minnesota)
 Hills (Texas)

Hills ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hills (* 1970), australischer Comedian und Fernsehmoderator
 Andre Hills, US-amerikanischer Basketballspieler
 Anna Althea Hills (1882–1930), US-amerikanische Malerin
 Brian Hills (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Carla Anderson Hills (* 1934), US-amerikanische Hochschullehrerin, Politikerin und Managerin
 Elijah Clarence Hills (1867–1932), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Gillian Hills (* 1944), englische Schauspielerin
 Graham Hills († 2014), britischer Chemiker und Universitätsgründer
 Jack Hills (1879–1941), englischer Fußballspieler
 Joe Hills (1897–1969), englischer Fußballspieler
 John Hills (* 1978), englischer Fußballspieler
 Johnny Hills (* 1934), englischer Fußballspieler
 Karen Hills (* 1975), englische Fußballspielerin und -trainerin
 Lee Hills (* 1990), englischer Fußballspieler
 Madeline Hills (* 1987), australische Langstreckenläuferin

 Roderick M. Hills (1931–2014), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Wirtschaftsmanager
 Rowan Hills (* 1991), australischer Schauspieler

 Walter Hills (1898–1985), englischer Fußballspieler
 Willie Hills (* 1962), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Hill
 Hils (Begriffsklärung)
 The Hills, US-amerikanische Fernsehserie